Альфа-система підкріплення — система підкріплення, при якій ваги всіх активних зв'язків , які закінчуються на деякому елементі , змінюються на однакову величину , або з постійною швидкістю протягом усього часу дії підкріплення, причому ваги неактивних зв'язків за цей час не змінюються. Перцептрон, в якому використовується α-система підкріплення, називається α-перцептроном. Підкріплення називається дискретним, якщо величина зміни ваги є фіксованою, і неперервним, якщо ця величина може приймати довільне значення.

Література 

 Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики. Перцептроны и теория механизмов мозга. — М.: Мир, 1965.

Нейронні мережі